Восточноевропейская женская баскетбольная лига  () — женская баскетбольный региональная лига, проводящая ежегодные турниры среди клубов Восточной Европы. Поскольку соревнование распространилось на страны за пределами Восточной Европы, перед сезоном 2018/19 она была переименована в Европейскую женскую баскетбольную лигу (EWBL).

Формат турнира 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — команды играют между собой по круговой системе;

2) финал четырёх (восьми) — проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Призёры

Финальный этап 
Традиционно призёры турнира определяются во время финального этапа в одном из городов Европы с участием лучших команд регулярного чемпионата. В первом сезоне 2015/2016 был проведён Суперфинал с участием восьми команд, в последующих проводился Финал четырёх.

Сезон 2019/2020 
Из-за пандемии COVID-19 сезон был остановлен досрочно. Лига отказалась от подведения официальной таблицы итогов. На кубке, вместо традиционного победителя Финала четырёх, были выгравированы названия четырёх клубов, лидировавших в регулярном чемпионате на момент остановки: Жабины Брно, Цмоки-Минск, новосибирского Динамо и Пьештянске Чайки.

Таблица

По клубам

Примечания

Ссылки 
 
 

Международные клубные баскетбольные соревнования
Организации, основанные в 2015 году